Albiac kan syfta på följande platser:

Frankrike 
{| class="mw-collapsible" data-expandtext="Visa karta" data-collapsetext="Dölj karta" style="float:right; clear:right;"
|-
|

 Albiac, Haute-Garonne, kommun, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 Albiac, Lot, kommun, departementet Lot i regionen Occitanien,